Кшчонув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Люблинский повят, Люблинское воеводство. Население — 5012 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Быхава
 Гмина Яблонна
 Гмина Пяски
 Гмина Рыбчевице
 Гмина Высоке
 Гмина Жулкевка

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Люблинского воеводства